Роберт Маркуш (; род. 7 октября 1983, Бачка-Топола) — сербский шахматист, гроссмейстер (2004).

В составе сборной Сербии участник 3-х Шахматных Олимпиад (2004—2006, 2010).

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

 

 

Шахматисты Югославии
Шахматисты Сербии и Черногории
Шахматисты Сербии